Karel Svoboda (1824–1870) cseh-osztrák festő, a historizmus képviselője
 Karel Svoboda (1938–2007) cseh zeneszerző
 Karel Svoboda (1965) cseh-amerikai orvos, neurológus, az MTA tagja
 Karel Svoboda cseh katonatiszt, a Reinhard Heydrich elleni merénylet egyik kiszemeltje